Primera División 1940 (Argentinië)
 Primera División 1940 (Chili)
 Primera División 1940 (Uruguay)